Жан-Огюст Барр (; 25 сентября 1811, Париж, Франция — 5 февраля 1896, Париж, Франция) — французский .

Биография 
Жанн-Огюст Барр — представитель династии гравёров по фамилии Барр. Отец Жан-Жак Барр и оба его сына — Дезире-Альбер Барр и Жан-Огюст Барр — были по очереди генеральными гравёрами Парижского монетного двора.
Жанн-Огюст Барр — старший сын Жан-Жака Барра, главного гравёра монетного двора Франции с 1842 по 1855 год.
 
До 1826 года он был учеником у своего отца, а затем обучался у скульптора Жана-Пьера Корто. Окончил с отличием Национальную школу изящных искусств в Париже. С 1831 до 1886 года принимал участие в выставках французского Салона сначала как медальер. Положение отца позволило ему получать заказы на скульптурные композиции от императорской семьи и её окружения. Медалей произвёл совсем немного, но зато в подписи добавлял своё имя.

В 1852 году получил звание Кавалера Почётного Легиона.

Жан-Огюст Барр был одним из первых скульпторов, создавших бронзовые статуэтки известных современников, как Наполеон III, королева Виктория, танцовщицы Мария Тальони, которую он увековечил в роли Сильфиды, Фанни Эльслер в качуче и Эмма Ливри в образе Бабочки.

Его бронзовые работы хранятся в коллекциях Лувра, Эрмитажа, Художественного музея Кливленда.

Одно из каменных изваяний Барра — бюст для могилы его друга Альфреда де Мюссе — находится на кладбище Пер-Лашез.

См. также 
 Французская скульптура

Примечания 

Медальеры Франции
Кавалеры ордена Почётного легиона